Bailleul – miasto we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne
 Bailleul – miasto we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Nord
 Le Bailleul – miasto we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Sarthe
 Bailleul – miasto we Francji, w regionie Pikardia, w departamencie Somma
 Bailleul-aux-Cornailles w Pas-de-Calais
 Bailleul-la-Vallée w Eure
 Bailleul-le-Soc w Oise
 Bailleul-lès-Pernes w Pas-de-Calais
 Bailleul-Neuville w Seine-Maritime
 Bailleul-Sir-Berthoult w Pas-de-Calais
 Bailleul-sur-Thérain w Oise
 Saint-Cyr-du-Bailleul w la Manche
 Angerville-Bailleul w Seine-Maritime
 Villedieu-lès-Bailleul w Orne